Българо-ливанският бизнесклуб е създаден на 2 юли 2002 г.

Основан е към Българската търговско-промишлена палата и в началото се включват 14 български фирми. Председател на клуба е Димитър Куюмджиев.

Вижте също 
 Араби в България

Външноикономическа политика на България
Организации в България
Търговски организации
Икономика на Ливан